Парш Крістіан (, 18 лютого 1982) — угорський легкоатлет, олімпійський чемпіон та медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Угорські метальники молота
Угорські олімпійські чемпіони
Угорські срібні олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2012
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2008
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2004
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Чемпіони Європи з легкої атлетики
Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики